Alvarez bzw.  steht für:
 Alvarez (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Alvarez (Automobilhersteller), ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Álvarez (Santa Fe), Stadt im Departamento Rosario, Provinz Santa Fe, Argentinien
 (3581) Alvarez, marsbahnstreifender Asteroid

Siehe auch:
 Alvares
 Punta Álvarez